

Sigle 
 Hrvatski Nogometni Savez – Federazione calcistica della Croazia
 Hrvatska narodna stranka-Liberalni Demokrati (Partito Popolare Croato - Liberal Democratici) – partito politico croato

Codici 
 HNS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Haines (Alaska) (Stati Uniti)
 hns – codice ISO 639-3 della lingua indostana caraibica
 HNS – codice ISO 3166-2:GB di Hounslow (Regno Unito)